Coronel Sanders
Micah Sanders
George Sanders
Charles Sanders Peirce
Alex Sanders
Erin Sanders
Bernie Sanders
Pharoah Sanders
Maxine Sanders
Bob Sanders
Tom Sanders
Greg Sanders
Lawrence Sanders
Ed Sanders
Scott Sanders

Localidades 
Sanders (Kentucky)

Outros 
3029 Sanders

Desambiguação